Sten Ljunggren kan ha flera betydelser:

Sten Ljunggren (skådespelare)
Sten Ljunggren (företagsekonom)